Ранчо Сиснерос има више значења:

 Ранчо Сиснерос (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Сиснерос, Ранчо Нуево (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Сиснерос (Хучитан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику